

Lieu
Gotham est un toponyme.

Europe
 Gotham : originellement, ville du Nottinghamshire, à l'origine d'un des surnoms de New York.
 Gotham, village près de Verwood dans le Dorset

Amérique du Nord
 Surnom donné à la ville de New York au  par l'auteur américain Washington Irving. 
 Gotham, ville du Wisconsin

Média et divertissement
 Gotham City, ville imaginaire créée par Bob Kane qui est en grande partie l'univers où évolue Batman.
 Gotham, 2014, série télévisée de la Fox.
 Gotham, un ancien périodique de bandes dessinées édité par Vents d'Ouest.
Gotham City, média d'investigation suisse spécialisé dans la criminalité financière

Musique
 Gotham Records, label indépendant de disques américain, spécialisé dans le rhythm and blues, actif de 1946 à 1956. Gotham, chanson et court-métrage d'animation réalisé en 2018 du rappeur français Booba.

Sport 
 Gotham du NJ/NY, équipe de la National Women's Soccer League aux États-Unis (anciennement Sky Blue FC)

Télévision 
 Gotham, téléfilm diffusé en 1988 avec Tommy Lee Jones et Virginia Madsen.
 Gotham, série télévisée diffusé depuis 2014.

Typographie 
 Gotham, police d’écriture

Homonymie de titre